Епархия Бейрута () — епархия Сирийской католической церкви с центром в городе Бейрут, Ливан. Епархия распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Ливана. Кафедральным собором епархии является церковь Успения Пресвятой Девы Марии в Бейруте. Является собственной епархией сиро-католического патриарха Антиохии и всего Востока.

История 
Первые верующие Сирийской католической церкви появились в Бейруте в конце XVIII века, когда в город прибыл сирийский католический патриарх Игнатий Михаил I, бежавший из Алеппо от преследований со стороны оттоманских властей. Он прибыл в Бейрут с группой священников и несколькими семьями верующих. Игнатий Михаил I основал в окрестностях Бейрута монастырь Шерфе, возле которого стали селиться сирийские католики из Алеппо.

В 1817 году патриарх Игнатий Симеон II учредил в Бейруте епархию с назначением священника Антуана Диябекирли её первым епископом, который, несмотря на отсутствие своей церкви в Бейруте, руководил до 1841 года сиро-католической общиной, насчитывающей около 100 человек. Его преемником стал рафаэль Хайек, который проживал всё время своего правления в монастыре Шерфе (1854 году он был назначен архиепископом Алеппо). С 1854 года епархия Бейрута не имела своего правящего епископа, патриархи назначали администраторами епархии священников.

25 марта 1878 года патриарх Игнатий Георгий V освятил в Бейруте краеугольный камень первого храма в честь святого Георгия, который был освящён 27 декабря 1884 года. Этот храм на протяжении многих десятилетий был кафедральным собором епархии. В настоящее время кафедральным собором является церковь Успения Пресвятой Богородицы.

С 1910 года первоначально временно и после Первой мировой войны Бейрут стал резиденцией патриархов Сирийской католической церкви, и епархия Бейрута стала собственной епархией патриарха (в прошлом собственной епархией патриарха была епархия Мардина — в настоящее время упразднена и является титулярной епархией Сирийской католической церкви).

Из-за гражданской войны в Сирии в Ливан эмигрировало большое количество верующих Сирийской католической церкви. Если в 2009 году численность верующих епархии Бейрута насчитывала 14 500 человек, то в 2012 году она возросла до ста тысяч.

Статистика 
На территории епархии в настоящее время действуют 5 прихода. Согласно ватиканскому справочнику Annuario Pontificio от 2013 года численность епархии на конец 2012 года составляло около 100 тысяч прихожан. В епархии служило 14 епархиальных священника, 5 монашествующих священника, три дьякона, 17 монахов и 16 монахинь.

Епископы 
 епископ Антуан Диярбекирли (1817 — 16.01.1841);
 Иосиф Хайек (19.03.1841 — 18.04.1854), назначен архиепископом Алеппо;
 патриаршие викарии
 епископ Антоний Канделафте (20.06.1885 — 5.08.1898), патриарший викарий;
 с 1898 года — собственная епархия патриарха.

Примечания

Литература 
 Beyrouth, Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques, vol. VIII, Parigi 1935, coll. 1317—1319, 1335—1336

Ссылки 
 Информация 
 Информация на сайте католической иерархии 

Восточнокатолические епархии Ливана
Епархии Сирийской католической церкви